Open Sound Control (OSC) — пакетный протокол для коммуникации мультимедийных устройств (электронные музыкальные инструменты, особенно синтезаторы, компьютеры и т. д.). OSC был создан, чтобы расширить возможности утверждённого в 1983 году протокола MIDI, который в настоящее время многими признается устаревшим. Являясь сетевым протоколом, OSC позволяет мультимедийным устройствам взаимодействовать по локальной IP-сети (TCP/IP, Ethernet), или через интернет. Для передачи используются протоколы транспортного уровня UDP или TCP. Протокол оптимизирован для работы на широкополосных соединениях, что позволяет устройствам осуществлять многие операции взаимодействия в реальном времени, что ранее было невозможно из-за задержек MIDI-протокола.

Некоторые примеры программ, использующих OSC:
 ChucK
 CSound
 EyesWeb
 Isadora (v.1.1)
 Max/MSP
 Pure Data
 Reaktor
 SuperCollider
 Squeak
 Traktor DJ Studio
 VVVV
 Mxwendler
 REAPER
 Renoise

Некоторые примеры устройств, использующих OSC:
 Lemur Input Device
 Monome 40h
 Kiss-Box
 Monaka

Ссылки 
 OpenSound Control на CNMAT
 opensoundcontrol.org 
 Спецификация представлена на сайте протокола .

Сетевые протоколы
Цифровой звук